Dominus – signore in latino
 Dominus – soprattutto nella poesia epica, un condottiero in guerra 
 Dominus – nel diritto romano, colui che esercita la proprietà, o il padrone di uno schiavo
 Dominus – nella liturgia cristiana in latino, il termine indica Dio o Gesù Cristo
 Dominus – nell'ambito forense è l'avvocato che prende nelle sue cure il praticante
 Domnus Apostolicus – titolo ecclesiastico
 Dominus – gasteropode della sottoclasse Caenogastropoda (famiglia Strombidae)
 Dominus – gruppo musicale danese

Personaggi immaginari 
 Dominus – personaggio dell'universo espanso di Guerre stellari
 Dominus – personaggio dei fumetti DC Comics
 Dominus – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Pagine correlate 
Dominio